

Населені пункти та їхні частини
 Скомпе — гміна в Свебодзінському повіті Любуського воєводства
 Скомпе — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скомпе — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Скомпе — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Скомпе — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Скомпе — колонія в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Скомпе — осада в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки